Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland – azienda di trasporto pubblico nella regione del lago di Zurigo e l'alto canton Zurigo (Svizzera)